Andrejewitsch/ ukrainisch  ist der Nachname folgender Personen:

 Jakow Maximowitsch Andrejewitsch (1801–1840), russischer Offizier und Dekabrist
 Kalenyk Andrijewytsch (Ende 16. Jahrhundert – erste Hälfte 17. Jahrhundert) ukrainischer Hetman
 Wladimir Konstantinowitsch Andrijewitsch (1838–1898), russischer General